Chlewiszcze – kolonia wsi Stawiszcze położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim
 Chlewiszcze – wieś położona na Białorusi w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego
 Chlewiszcze – folwark w gminie Wołowiel powiatu drohickiego województwa poleskiego
 Chlewiszcze – zaścianek w gminie Radoszkowicze powiatu wileńskiego guberni wileńskiej

Przypisy